Уррье́с () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 37,3 км². Население — 37 человек (на 2010 год). Расстояние — 132 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы